Javier Vázquez es el conjunto de un nombre propio Javier y un apellido Vázquez que puede referirse a varios personajes:

 Javier C. Vázquez (1976-), beisbolista portorriqueño  
 Javier Vázquez (1968-), torero español 
 Javier Vázquez (1943-), periodista español;